«Преступление» — кинематографическая дилогия (фильм первый — «Нетерпимость», фильм второй — «Обман» в двух сериях) режиссёра Евгения Ташкова, снятая в 1976 году на киностудии «Мосфильм» в жанре детективно-психологической драмы. Оба фильма — лидеры проката, в год премьеры их посмотрели 27 млн и 23,3 млн зрителей соответственно.

Сюжет

Нетерпимость 
Ученик выпускного класса Владимир Каретников (Юшков) задержан при совершении двойной кражи. В суде директор школы Лидия Андреевна (Медведева) и один из педагогов Павел Сергеевич (Озеров) дают личное поручительство за молодого человека. Суд ограничивается условным осуждением. Отец Владимира — Григорий Васильевич Каретников (Стржельчик), один из руководителей крупного ткацкого предприятия, — сторонник жизненной позиции «сильной личности». Он осуждает сына не за отсутствие каких-либо этических норм, а за мелочность в выборе цели и недостаток твёрдости в её достижении. С прямого попустительства отца юноша продолжает игнорировать требования учителей, морально и физически унижать окружающих, в том числе свою знакомую Надю Коврову (Габец). Однажды на защиту девушки встаёт учитель Павел Сергеевич. Со временем, всё более разочаровываясь в своём бывшем друге Володе, Надя романтически увлекается интеллигентным педагогом. Нетерпимый к неповиновению молодой Каретников требует от девушки сохранения прежних отношений. Надя отказывает ему. В момент ссоры ей на помощь приходит Павел Сергеевич. Взбешённый Владимир ударяет учителя ножом.

Обман 
Павел Сергеевич выживает, но находится в больнице в тяжёлом состоянии. Григорию Васильевичу Каретникову сообщают о новом преступлении его сына. Он пытается навязать следствию и всем участникам происшествия версию о драке на почве юношеской ревности. Его действия тщетны: Владимира приговаривают к пяти годам заключения.

В город приезжает следователь из Москвы, майор милиции Александр Владимирович Стрельцов (Соломин). Он расследует факт покупки в столице поддельного лотерейного билета, подлинный аналог которого выиграл автомобиль. Билет, по заявлению арестованного ранее в Москве мошенника, купил некто Алексей Алексеевич Глушко (Яковлев) — начальник местного ткацкого цеха. После того, как он обратился в сберкассу за получением приза, его задерживают. Путаность показаний Глушко и крупные денежные суммы, фигурирующие в деле, дают основание для проведения проверки экономической деятельности цеха. Она быстро выявляет факты производства и реализации неучтённой продукции. Глушко легко признаёт все обвинения, но утверждает, что действовал в одиночку. В тот же день он совершает самоубийство. Дальнейшие следственные действия выявляют главного подозреваемого в организации незаконного производства — Григория Каретникова. Грамотные действия майора Стрельцова и его группы вынуждают преступников решиться на активное сокрытие улик, что позволяет задержать их с поличным.

В ролях

Съёмочная группа 
 Сценарий и постановка Евгения Ташкова при участии Рустама Ибрагимбекова
 Главный оператор — Сергей Зайцев
 Операторы-постановщики: Борис Кочеров, Пётр Шумский
 Художники-постановщики: Михаил Карташов, Леонид Платов
 Композитор — Андрей Эшпай

Отзывы 
Фильм и его тема обсуждалась в советской печати. Безусловно, в первую очередь рассматривалось влияние преступника-отца на судьбу преступника-сына. Однако в отзывах упоминается и о непривычном для кино СССР, мощном и до определённого момента притягательном образе главного героя-злоумышленника. Журнал «Семья и школа»: Артисту В. Стржельчику и режиссёру Е. Ташкову удаётся создать нужное впечатление, убедить нас, что Василий Григорьевич Каретников — незаурядный, сильный, что называется «крупный» человек. Он — расхититель, матёрый хищник. <…> Не убогое корыстолюбие толкнуло Каретникова на преступный путь. Мы видим, что Каретникову нужны не деньги как таковые, ему нужно испытывать холодок риска, играть — и выигрывать, а главное — каждую минуту чувствовать свою силу.

В развитии этих идей журнал «Советский экран» (март, 1979 года) задаётся вопросом «не „переиграл“ ли здесь Стржельчик, не слишком ли обаятелен его герой—интеллигентный хапуга?» и, утверждая, что «Нет, не переиграл актёр, у него всё продумано заранее, вычислено психологически и социально», приводит размышления самого артиста о его роли:Я и стремился к тому, чтобы Каретников внушал симпатию. Тем опаснее он. Мне хотелось сказать: задумайтесь, чем он нам симпатичен и почему стал таким? Хотелось предупредить — это мы сами создаём «удобный климат» для таких вот Каретниковых.

Динамизм развития сюжета и почти полное отсутствие идеологических штампов в фильмах Евгения Ташкова отмечается и в современных изданиях. Например, Газета.Ru: На «Адъютанте…» стала очевидна важная черта телевизионных работ, сделавшая его мастером на все времена: любой «концепции» и пропаганде Ташков всегда предпочитал интригу, которую неизменно закручивал до предела.
<…> сочетанием свежести и удивительной проницательности взгляда были проникнуты и другие его работы — «Дети Ванюшина» по пьесе Найдёнова, двухчастный фильм «Преступление»

Примечания

Литература 
 

Фильмы-драмы СССР
Детективные фильмы СССР
Фильмы студии «Мосфильм»
Фильмы Евгения Ташкова
Фильмы СССР 1976 года
Фильмы на русском языке